Огрызково — название населённых пунктов в России:

 Огрызково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Огрызково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Огрызково — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Огрызково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Огрызково — микрорайон города Бологое, бывшая деревня (также известная как Агрызково) в Бологовском районе Тверской области.
 Огрызково — до 1966 г. название деревни Рассвет в Гороховецком районе Владимирской области.
 Огрызково — до 1965 г. название деревни Ольховка в Даниловского района Ярославской области.
 Огрызково — до 1965 г. название деревни Ключевая в Любимского района Ярославской области.